El Terremoto de Punta Arenas de 1893 fue un sismo tipo terremoto registrado el 31 de julio de 1893 a las 17:36 horas (hora local). Tuvo una magnitud de 6,6 grados en la escala de Richter y IX grados en la escala de Mercalli, la gran destrucción se debió a las recientes edificaciones en la ciudad fundada tan sólo en 1845.

Fue apreciado en Punta Arenas en donde el 68% de las edificaciones se derrumbaron y el 94% sufrió algún tipo de daño mayor. Murieron 16 personas, 26 desaparecieron, hubo 659 heridos y 4.576 damnificados.

Enlaces externos 

 Blog con los terremotos ocurridos en Chile

Chile en 1893
Punta Arenas de 1893
Desastres naturales en la Región de Magallanes
Punta Arenas
Terremotos de 1893